Сирт (Сурт) — місто в Лівії.
 Сурт — вогняний велетень у скандинавській міфології
 Сурт — супутник Сатурна